Bromberg kan syfta på:

 Bromberg (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Brombergs bokförlag –  svenskt skönlitterärt bokförlag
 Till Adam Brombergs minne – kulturpris instiftat av Brombergs förlag
 Bromberger Blutsonntag – blodiga söndagen, polsk massaker på tysk lokalbefolkning och efterföljande hämnd av tyskar 1939

Geografi

Polen 

 Bromberg – äldre svenskt namn på en stad i Kujavien-Pommerns vojvodskap, se Bydgoszcz

Se även
 Regierungsbezirk Bromberg –  ett tidigare preussiskt regeringsområde i provinsen Posen 1815–1919

Österrike 

 Bromberg (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Wiener Neustadt, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar